DES puede referirse a:

Delivered Ex Ship (Entregada sobre buque), un Incoterm.
Data Encryption Standard, algoritmo de cifrado.
Drug-Eluting Stent (Stent liberador de droga).
Dietilestilbestrol, un estrógeno sintético.
Des, miniserie de televisión británica.

Acrónimos